Histórico do União Desportiva de Leiria :

Campeonato Nacional

União Desportiva de Leiria